Аге́ндерность — это отсутствие гендерной идентичности, отказ от идентификации себя с каким-либо гендером. Агендерные люди также могут называть себя людьми без гендера — ни мужчинами, ни женщинами. Агендерные люди могут иметь как женский, так и мужской приписанный пол, или же быть интерсекс. Некоторые из них могут страдать от гендерного несоответствия — в большей степени, чем цисгендерные люди, но в меньшей степени, чем бинарные трансгендерные мужчины и трансгендерные женщины.

Агендеры могут использовать по отношению к себе гендерно-нейтральный язык, например, гендергэпы.

Агендерные люди не всегда идентифицируют себя как трансгендеры.

Люди, которые идентифицируют себя как агендеры, являются частью того, что гендерный психолог-теоретик Энн Энке называет «постоянно расширяющейся социальной категорией» трансгендерных людей. Эта категория включает в себя широкий спектр идентичностей, которые не соответствуют стандартным гендерным нормам. Тем не менее, Энке отмечает, что люди, которые соответствуют этим идентичностям, не обязательно идентифицируют себя как трансгендерные люди.

Примечания

См. также 
 Асексуальность
 Бигендерность
 Гендер
 Гендерквир
 Трансгендерность

Ссылки 
 Neutrois.com

Небинарный гендер
Трансгендерные идентичности